Lopatka steht für:

 einen geographischen Ort, siehe Kap Lopatka
 zwei russische Marinestützpunkte:
 Malaja Lopatka
 Bolschaja Lopatka

Lopatka ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Łopatka (1928–2003), polnischer Jurist, Politiker und Träger des Menschenrechtspreises der Vereinten Nationen
 Jan Lopatka, Schriftsteller
 Reinhold Lopatka (* 1960), österreichischer Politiker